Taurus to po łacinie „byk”, może oznaczać:
 Taurus – gwiazdozbiór zodiakalny nieba północnego
 Taurus – zodiakalny Byk
 Taurus Poniatovii – nazwa konstelacji
 Bos taurus – gatunek zwierząt z rodziny Bovidae, rzędu parzystokopytnych

 Miejsca
 Taurus – pasmo górskie w południowej Turcji
 Montes Taurus – górzysty region Księżyca

 Konstrukcje
 Taurus KEPD 350 – pocisk manewrujący, typu powietrze-ziemia (produkt szwedzko-niemieckiej firmy TAURUS Systems GmbH)
 Taurus – handlowa nazwa lokomotywy Siemensa EuroSprinter ES64U4, w Polsce oznaczonej EU44
 Taurus – samochód osobowy Forda
 Taurus 3110 – czteroczłonowa, stałopędna rakieta
 pistolety Taurus – seria brazylijskich pistoletów;
 Taurus PT-52 – pistolet samopowtarzalny
 Taurus Raging Bull – brazylijski rewolwer
 Muzyka
 Taurus – rockowy instrumental amerykańskiego zespołu Spirit, pochodzący z ich debiutanckiego albumu z 1968
 Taurus I, II, III – utwory Mike’a Oldfielda wydane na albumach QE2 (1980), Five Miles Out (1982), Crises (1983)

 Inne
 Forjas Taurus – brazylijskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe, producent broni strzeleckiej
 Phrynosoma taurus – gatunek jaszczurki
 Taurus – łacińska nazwa polskiego herbu szlacheckiego